Comma kan syfta på:

 Comma – en ort i Australien, se Cooma
 Comma (varumärke) – ett varummärke för smörjmedel från Cosan Lubricants
 comma.ai – ett företag starta av George Hotz